Netto bezeichnet:
 Netto („bereinigter Betrag“)
 Netto (Film), deutscher Film von Robert Thalheim aus dem Jahr 2005
 (3175) Netto, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Handelsketten:
 Netto (Handelskette), europäischer Discounter der Dansk Supermarked A/S
 Netto Marken-Discount, deutscher Discounter der Edeka-Gruppe
 Netto (Frankreich), französischer Discounter von Les Mousquetaires

Personen, Familienname:
 Barrozzo Netto (1881–1941), brasilianischer Pianist, Komponist und Hochschulpädagoge
 Curt Adolph Netto (1847–1909), deutscher Metallurg
 Daniel Kozelinski Netto (* 1952), brasilianischer Geistlicher, ukrainisch griechisch-katholischer Bischof von Santa María del Patrocinio en Buenos Aires
 Edgar Rangel Netto, brasilianischer Astronom und Asteroidenentdecker
 Eugen Netto (1846–1919), deutscher Mathematiker
 Fábio Roberto Gomes Netto (* 1997), brasilianischer Fußballspieler, siehe Fábio (Fußballspieler, 1997)
 Francisco Correa Netto (1644–?), portugiesischer Autor homoerotischer Briefe
 Friedrich Netto (1868–1926), Arzt und Schriftsteller
 Friedrich August Wilhelm Netto, (1783–?), Vermessungsingieur, Fotopionier 
 Hadrian Maria Netto (1882–1947), deutscher Theaterschriftsteller und Schauspieler
 Hermógenes Netto (1913–?), brasilianischer Radrennfahrer
 Igor Alexandrowitsch Netto (1930–1999), sowjetischer Fußballspieler
 Johann Friedrich Netto (1756–1810), Zeichner und Autor
 José Antônio Coelho Netto (1881–1961), brasilianischer Generalmajor
 Ladislau de Souza Mello Netto (1838–1894), brasilianischer Botaniker
 Thomas Jessayyan Netto (* 1964), indischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Trivandrum
 Uwe Siemon-Netto (* 1936), deutscher Publizist, Journalist und Theologe

Siehe auch:
 Neto